Niominka peut désigner :
 les Niominka, une population du Sénégal, sous-groupe des Sérères.
 le niominka, un dialecte du sérère
 Niominka Bi (pseudonyme de Souleymane Sarr), vocaliste sénégalais.